Buffalo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Township (Craighead County, Arkansas)
 Buffalo Township (Marion County, Arkansas)
 Buffalo Township (Illinois)
 Buffalo Township (Buchanan County, Iowa)
 Buffalo Township (Kossuth County, Iowa)
 Buffalo Township (Linn County, Iowa)
 Buffalo Township (Scott County, Iowa)
 Buffalo Township (Winnebago County, Iowa)
 Buffalo Township (Kansas)
 Buffalo Township (Minnesota)
 Buffalo Township (Dunklin County, Missouri)
 Buffalo Township (Morgan County, Missouri)
 Buffalo Township (Newton County, Missouri)
 Buffalo Township (Pike County, Missouri)
 Buffalo Township (North Dakota)
 Buffalo Township (Ohio)
 Buffalo Township (Beckham County, Oklahoma)
 Buffalo Township (Garfield County, Oklahoma)
 Buffalo Township (Harper County, Oklahoma)
 Buffalo Township (Latimer County, Oklahoma)
 Buffalo Township (Noble County, Oklahoma)
 Buffalo Township (Pennsylvania)
 Buffalo Township (South Dakota)